Ubon kan syfta på följande platser:

Indien 

 Uben River, vattendrag,

Thailand 

 Ubon Ratchathani (provinshuvudstad), 
 Ubon Ratchathani, provins, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Thailandförgreningar